Цар Калоян може да се отнася за:
 цар Калоян – български цар
 Цар Калоян – град в Област Разград
 Цар Калоян – село в Област Пловдив
 Цар Калоян – община в Област Разград
 „Цар Калоян“ – опера от Панчо Владигеров

Вижте също 
 Калоян (пояснение)